Aion («ео́н», у перекладі з  «вік», «життєвий шлях») — поняття у давньогрецькій філософії, що позначає життя людини, її вік.

Також може стосуватися:
 Aion — музичний альбом групи Dead Can Dance.
 Aion (відеогра) — відеогра в жанрі MMORPG, розроблена NCSoft.
 Aion (комікс)
 Hekikai no AiON — манга.